Güldenpfennig ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Güldenpfennig (1830–1908), deutscher Architekt
 Hans Güldenpfennig (1875–1945), deutscher Oberregierungs- und Baurat
 Sven Güldenpfennig (* 1943), deutscher Sportfunktionär und Sportwissenschaftler
 Wolfgang Güldenpfennig (* 1951), deutscher Ruderer